

Communes 

 Juzet-de-Luchon : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Juzet-d'Izaut : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne